gmina Zagórze – dawna gmina w pow. będzińskim
 gmina Zagórze – pierwsza nazwa dawnej gminy Piława Górna